Eloy Alfaro bezeichnet:

 Eloy Alfaro (1842–1912), einen ecuadorianischen Militär und Politiker

Ferner sind nach ihm benannt:
 Eloy Alfaro International Airport, siehe Manta Air Base
 Eloy Alfaro (Durán), Stadtteil von Durán und Parroquia urbana im Kanton Durán in der Provinz Guayas
 Eloy Alfaro (Latacunga), Parroquia urbana im Kanton Latacunga in der Provinz Cotopaxi
 Eloy Alfaro (Macará), Stadtteil von Macará und Parroquia urbana im Kanton Macará in der Provinz Loja
 Eloy Alfaro (Manabí), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Chone in der Provinz Manabí
 Eloy Alfaro (Manta), Stadtteil von Manta und Parroquia urbana im Kanton Manta in der Provinz Manabí